Sunbury, ville australienne
Sunbury, village américain de l'état de l'Ohio
Sunbury, ville américaine de l'état de Pennsylvanie
Sunbury, une CDP américaine de l'état de Caroline du Nord
Sunbury-on-Thames, ville anglaise
Comté de Sunbury, comté canadien du Nouveau-Brunswick.
Sunbury, circonscription électorale fédérale canadienne du Nouveau-Brunswick, de 1867 à 1892.
Sunbury, circonscription électorale provinciale canadienne du Nouveau-Brunswick, de 1785 à 1973.

Homonymie de toponyme